«Дифенс Форс» (Defence Force Sport Club) — футбольный клуб из Аддис-Абебы, играющий в Премьер-лиге Эфиопии. Клуб является вторым самым титулованным клубом Эфиопии после Сент-Джорджа.

История 
Клуб основан в 1938 году в Аддис-Абебе. Первоначально играл в местной лиге, после во втором дивизионе Эфиопии по футболу и с 1947 года в Премьер лиге Эфиопии. С 1949 по 1956 год клуб восемь раз выигрывает титул чемпиона Премьер лиги, выдав лучшую свою победную серию на данный момент. Параллельно с чемпионатом, за этот же период команда семь раз выигрывает Кубок Эфиопии. После этого, на протяжении двух десятилетий клуб пребывает в трудной финансовой ситуации, что сказывается на результатах клуба. С 1980-х годов клуб снова стал доминировать в первом дивизионе чемпионата, четырежды одержав победу за титул чемпиона в 1982, 1984, 1988 и 1989 году. Также клуб одержал победу в кубке в 1982 году. Клуб несколько раз принимал участие в международных клубных соревнованиях, лучшим результатом которых является четвертьфинал Кубка обладателей Кубка в 1976 году, когда команда успешно начав выступление победой 2:0 над египетской командой Замалек, не смог пройти дальше разгромно уступив во втором матче со счётом 6:0. На базе клуба также расположены две молодежные команды (до 17 и до 20 лет) и одна женская.

Состав команды 

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-

Достижения 
 Премьер лига Эфиопии
 Чемпион (11): 1949, 1951, 1952, 1953, 1954, 1956, 1976, 1982, 1984, 1988, 1989

 Кубок Эфиопии
 Обладатель (14): 1946, 1949, 1950, 1951, 1954, 1955, 1956, 1975, 1982, 1990, 2006, 2013, 2015, 2018

Примечания 

Футбольные клубы Эфиопии